Music Has the Right to Children — альбом шотландського електронного дуету Boards of Canada, випущений 20 квітня  1998 (див. 1998 у музиці).

Список композицій 

 «Wildlife Analysis» — 1:17
 «An Eagle in Your Mind» — 6:23
 «The Color of the Fire» — 1:45
 «Telephasic Workshop» — 6:35
 «Triangles and Rhombuses» — 1:50
 «Sixtyten» — 5:48
 «Turquoise Hexagon Sun» — 5:07
 «Kaini Industries» — 0:59
 «Bocuma» — 1:35
 «Roygbiv» — 2:31
 «Rue the Whirl» — 6:39
 «Aquarius» — 5:58
 «Olson» — 1:31
 «Pete Standing Alone» — 6:07
 «Smokes Quantity» — 3:07
 «Open the Light» — 4:25
 «One Very Important Thought» — 1:14
 «Happy Cycling» — 7:51

Музичні альбоми 1998
Альбоми Boards of Canada